Законы против содомии — общее название законов, направленных на уголовное преследование сексуальных контактов, считающихся в тех или иных обществах и правовых системах «противоестественными» (). Понятие «содомии» в различных правовых системах трактуется по-разному широко и используется для обозначения всевозможных форм сексуального поведения, оцениваемого в конкретном обществе как девиантного. Конкретные определения половых актов, обозначенные термином «содомия», редко были прописаны в законах, но, как правило, историческая судебная практика понимает под этим термином любой половой акт, считавшийся «противоестественным».

Трактовка терминов 

В различных толкованиях под содомией могли пониматься всевозможные проявления сексуальности, не связанные с возможностью зачатия новой жизни: гомосексуальные контакты, различные отличные от вагинального полового акта гетеросексуальные практики (например, оральные и анальные контакты), сексуальные контакты с животными, мастурбация и другие.

В некоторых юридических системах под содомией понимались вообще любые «неестественные» сексуальные контакты или парафилии, промискуитет и кровосмешение. На практике же законы против содомии редко применялись против гетеросексуальных отношений, но чаще — против гомосексуальных.

Ответственность за содомию в истории европейского права

Античный период 

Старые римские законы наказывали однополые отношения лишь в тех случаях, когда они наносили вред статусу гражданина. Изменения происходят примерно с III века, когда в законодательство входят правовые нормы, наказывающие за развращение мальчиков.

Ещё раннехристианские апологеты интерпретировали языческих римских богов как демонов, поощряющих людей к грехам, в частности к педерастии. Однако историческое значение в привнесении религиозных норм в светские правовые кодексы принадлежит христианским императорам позднего античного периода. Римский император Константин и его преемник Констант в 342 году обнародовали закон (Кодекс Феодосия, IX 7,3), согласно которому мужчины, выполняющие женскую роль и отдающиеся другим мужчинами, должны были быть преданы мечу. Император Валентиниан II в 390 году ввёл закон, согласно которому мужчины, исполняющие женскую роль в сексуальных контактах, должны были быть сожжены перед глазами общественности (Кодекс Феодосия, IX 7,6), положив начало стандарту, существовавшему в Средние века и раннее Новое время.

Император Юстиниан I в 538 и 544 годах ввёл два закона, касающихся однополых сексуальных контактов между мужчинами (Corpus iuris civilis, новеллы 141 и 77). Большая часть текстов законов содержала отсылки к 19-й главе книги Бытия, содержащей описание гибели Содома и Гоморры, и называла сексуальные контакты между мужчинами причинами гнева Божьего, который может привести к голоду, землетрясениям и чуме.

Раннее Средневековье 
Первые упоминания о «содомитах» находятся с середины VI веке в «книгах покаяния» — специальных книгах, содержащих перечень грехов и стоимость их отпущения во время исповедей. Первое упоминание «содомии» как деяния находится, однако, лишь в начале VI века. В ранней средневековой теологии под понятие содомии попадали любые формы «нелегитимного» сексуального поведения, в том числе и гетеросексуальные анальные половые контакты и сексуальные отношения между христианином и еврейкой.

При этом обычно различали «собственно содомию», под которой понималось совокупление с проникновением, и «прочую содомию». Вопрос о том, относить ли сексуальные контакты между женщинами к «настоящей» или к «ненастоящей» содомии, порождал много споров среди богословов, так как, на их взгляд, между женщинами невозможно «настоящее проникновение».

С окончанием античного периода отношение к однополым сексуальным контактам несколько изменилось. С закатом римской античной цивилизации на смену представлениям о «этической чистоте» в раннем Средневековье пришли представления о «культовой чистоте» (контакт с физическими нечистотами). Ветхозаветные представления о святости и чистоте стали снова пониматься буквально. Тексты 15-й главы Деяний святых апостолов были распространены и на однополые контакты, которые не соотносились с понятиями «чистоты» ввиду анальных контактов.

С VI века однополые сексуальные контакты начинают классифицироваться не только как «нечистые», но и как «противоестественные» и «нерациональные», то есть противоречащие природе и здравому смыслу (логосу). Также начинает употребляться понятие «содомского греха».

Высокое и позднее Средневековье 

В XII—XIII веках средневековые теологии построили целую иерархию сексуальных грехов, объединённых под общим термином luxuria (блуд, похоть), разделив их на «естественные» и «противоестественные». К «естественному» разврату были отнесены действия между мужчиной и женщиной, которые связаны с возможностью зачатия потомства — супружеская измена, прелюбодеяние, изнасилование, лишение девственности и инцест. К «противоестественному» разврату были отнесены действия, при которых мужское семя попадает в непредназначенное для этого место. Подобные грехи разделялись на четыре группы: мастурбация; гетеросексуальные практики, при которых невозможно зачатие (например, анальный секс); содомия и скотоложество. В XIII веке содомия превратилась не только в воплощение luxuria — одного из главных грехов человечества, но и в экстремальный случай всех грехов и преступлений вообще.

Крупнейшие доминиканские теологи XIII века Фома Аквинский и Альберт Великий также пропагандировали понимание содомии именно в смысле однополого сексуального контакта. Альберт определял содомию как «противоестественный» коитус с лицом того же пола () и не включал в понятие содомии самоудовлетворение, анальный секс с женщиной или с животным. Даже инцестуальные гетеросексуальные контакты, по мнению доминиканских теологов, не являлись таким серьёзным грехом, как «противоестественный грех».

Таким образом, в высокое Средневековье под содомией стали, в первую очередь, пониматься гомосексуальные контакты между мужчинами. В то же время гетеросексуальные анальные контакты перешли из разряда содомии в разновидности греховного контакта между мужчиной и женщиной, связанные с использованием «неправильного сосуда» для семени. А понятие содомии было дополнено направлением сексуального действия на собственный пол, основываясь на Посланиях к Римлянам апостола Павла ().

Термин «содомия» в период с VI по XIII века взамен нечёткому определению приобрёл чёткое понимание в виде однополого сексуального контакта — анального сношения между мужчинами и пенетрация с использованием искусственного фаллоса между женщинами. Хотя вопрос о том, является ли сексуальный контакт между женщинами содомией, оставался спорным вплоть до XVII—XVIII веков. Несмотря на это, продолжали оставаться ригористы, рассматривающие в качестве содомии все «неестественные» половые акты..

С XIII века содомия была введена в европейское светское право и ассоциировалась с ересью и государственной изменой. Ко второй половине XIII века (начало позднего Средневековья) в большинстве европейских государств содомия превратилась в преступление, наказываемое смертной казнью. В частности, известен случай в XIII веке, когда в Париже мужчина был осуждён за содомию по причине его связи с еврейкой, так как, по мнению суда, совокупление с еврейкой — то же самое, что совокупление с собакой.

С этого же времени начинается также табуирование содомии и появляется практика использования различных терминов вроде «неназываемого греха». Вплоть до XVI века обвинения в содомии почти всегда сопровождались обвинениями в ереси, и наоборот.

Средневековое законодательство конкретных государств

Англия 

С XIII века аналогичные законы существовали также в Англии и во Фландрии, где содомия считалась «преступлением против божественного величия» и наказывалась смертью.

В Англии сожжение содомитов ввёл Эдуард I (по исторической иронии, отец одного из самых известных монархов-гомосексуалов — Эдуарда II). Обвинение в противоестественном разврате чаще применялось как дополнение к обвинению, чтобы подчеркнуть справедливость кары. С 1317 по 1789 г. прошло 73 процесса. Эта цифра значительно уступает числу казненных еретиков, ведьм.

В 1533 году в Англии был принят Buggery Act 1533, предусматривающий наказание в виде смертной казни за содомию, включая однополые сексуальные контакты, анальный секс и зоофилию. Виновные в преступлении подвергались казни через повешение. В случае доказанной попытки совершения указанных деяний обвиняемые наказывались тюремным заключением.

Германские государства 

Наказания за содомию обнаруживаются в уголовных кодексах германских государств со второй половины XIII века. Например, введённое в 1221—1225 годах Саксонское зерцало ещё не содержало законов против содомии, однако введённое в 1275 году Швабское зерцало уже предусматривало серьёзные наказания для содомитов. Между тем, наказание за содомию в уголовных кодексах немецких городов и государств встречается редко вплоть до введения Бамбергского уложения (1507), баварского кодекса (1508) и Constitutio Criminalis Carolina (1532) — уголовного кодекса императора Священной Римской империи германской нации Карла V, предусматривающие смертную казнь за скотоложество и сексуальные контакты между мужчинами.

В XVI—XVII веках произошло разделение между двумя видами «противоестественного разврата». Скотоложество по-прежнему считалось тягчайшим преступлением, которое наказывалось сожжением заживо. А однополые сексуальные контакты стали считаться менее серьёзным преступлением, за которое, несмотря на другое предписание в законе, contra legem полагалась казнь мечом.

В Германии Constitutio Criminalis Carolina формально была выведена из действия лишь в 1871 году с вступлением в силу Уголовного кодекса Германской империи. Однако, в связи с введением местных уголовных кодексов в различных немецких государствах, предписания «Каролины» теряли силу на их территориях. Впоследствии преследование «противоестественного разврата» нашло своё отражение в параграфе 175 Уголовного кодекса Германской империи, который в той или иной формулировке просуществовал вплоть до 1994 года.

Современность 

В уголовных системах некоторых стран и сегодня обнаруживаются законы, предписывающие уголовную ответственность за те или иные сексуальные контакты, считающиеся в этих правовых системах «противоестественными» и поэтому преступными. В частности, это касается гомосексуальных контактов.

Уголовное преследование гомосексуальных контактов сегодня 

В Новое время во многих странах (в том числе в Российской Империи) «мужеложство», «непристойное поведение» квалифицировались как уголовное преступление. В Российской Империи Петр I ввел уголовное наказание за мужеложство, следуя примеру западноевропейских государств. Начавшийся в конце XVIII века — начале XX века в странах Европы усилился процесс декриминализации гомосексуальности (в том числе мужской), завершившийся исключением соответствующих статей из уголовных кодексов всех европейских стран, стран Северной и Южной (кроме Гайаны) Америки, Австралии и ряда стран Африки и Азии. В 2008 году была принята Декларация ООН о сексуальной ориентации и гендерной принадлежности.

В настоящее время в большинстве стран мужеложство и гомосексуальные взаимоотношения вообще сами по себе не рассматриваются как самостоятельный состав преступления, но в ряде стран существуют отличия в возрасте согласия для гетеросексуальных и гомосексуальных отношений. В ряде стран гомосексуальное половое насилие рассматривается в отдельных статьях и для его обозначения используются специфические термины, Например, в России — «мужеложство» и «лесбиянство» в значение «насильственное мужеложство» и «насильственный лесбийский половой акт» соответственно.

По состоянию на 2014 год в 114 странах гомосексуальные контакты легальны, в 78 странах — нелегальны, в том числе в пяти странах мира (Иран, Йемен, Мавритания, Саудовская Аравия, Судан), а также в некоторых регионах Нигера и Сомали наказываются смертной казнью. Положение в Ираке неясно.

Известные люди, осуждённые за «противоестественные сексуальные контакты» 

 Оскар Уайльд (1854—1900) — англо-ирландский поэт и писатель. Осуждён в 1895 году за «совершение актов грубой непристойности с определёнными особами мужского пола» (unlawfully committing acts of gross indecency with certain male persons), а не за содомию, см. например приговор и примечание 12 на .
 Николай Ежов (1895—1940), нарком внутренних дел СССР, казнён. Мужеложство было далеко не главным пунктом обвинительного заключения по его делу, но при этом одним из немногих, которые он признал (в обвинительном заключении было сказано, что Ежов совершал акты мужеложества, «действуя в антисоветских и корыстных целях»).
 Алан Тьюринг (1912—1954) — английский математик. Осуждён в 1952 году, тюремное заключение заменено принудительным лечением (гормонотерапия), направленным на подавление потенции. Вскоре после завершения курса лечения покончил жизнь самоубийством.
 Генри Коуэлл — американский композитор, пианист, музыкальный теоретик, педагог. По обвинению в гомосексуализме был приговорён к 15 годам тюрьмы. Отбыл четыре года (1936-40) и был помилован губернатором Калифорнии.
 Сергей Параджанов (1924—1990) — кинорежиссёр. Об ориентации Параджанова слухи шли задолго до начала процесса, официальной причиной которого послужило обвинение в изнасиловании и принуждении к гомосексуальным актам молодых актёров. Ряд источников считает дело Параджанова «политическим».
 Анвар Ибрагим — бывший заместитель премьер-министра Малайзии, лидер оппозиции.
 Руслан Шарипов — узбекский независимый журналист. Осуждён за мужеложество и совращение несовершеннолетних в 2003 году. Организации Amnesty International и Human Rights Watch считают его политическим заключённым.
 Канаан Банана — политик Зимбабве, пастор; деятель освободительного движения в Родезии; деятель Африканского национального союза Зимбабве (ЗАНУ); первый президент независимого Зимбабве с 18 апреля 1980 по 31 декабря 1987 года. Также он был священником-методистом, профессором теологии и дипломатом. В 1998 году бывшие работники обвиняли его в сексуальном насилии и мужеложстве. Он отрицал эти обвинения, считая их политически мотивированными. Однако он был признан виновным и приговорён к 10 годам тюремного заключения (девять лет — условно).

См. также 
 Список стран мира по отношению к легальности гомосексуальных контактов

Примечания

Литература 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Robert Purks Maccubbin (Ed.), Tis Nature’s Fault: Unauthorized Sexuality During the Enlightenment (Cambridge University Press, 1988)
 Mark D. Jordan, The Invention of Sodomy in Christian Theology (Chicago: University of Chicago Press, 1998).
 John Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality (University of Chicago Press; 8th Edition. edition, 2005).

Ссылки 
 United States Sodomy Laws
 International Lesbian and Gay Association, «World Legal Wrap-Up» (Nov. 2006)
 Gay laws worldwide
 
 
 

История права
История ЛГБТ
Уголовное преследование гомосексуальных отношений
Законодательство, имеющее отношение к ЛГБТ